Болет ():
 Болет, Альберто (1905—1999) — кубинско-американский скрипач и дирижёр.
 Болет, Хорхе (1914—1990) — американский пианист и дирижёр кубинского происхождения.

См. также 
 Боровик (или Болет, Болетус; ) — род грибов семейства Болетовые.
 Болетин
 Болетовые